Chamber of Commerce Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chamber of Commerce Building (Denver County, Colorado), NRHP-Nr. 00001647
 Chamber of Commerce Building (Routt County, Colorado), NRHP-Nr. 08001010
 Chamber of Commerce Building (Indiana), NRHP-Nr. 83000155
 Chamber of Commerce Building (Kalifornien), NRHP-Nr. 85001916
 Chamber of Commerce Building (Maryland), NRHP-Nr. 83002929
 Chamber of Commerce Building (Minnesota), NRHP-Nr. 77000741
 Chamber of Commerce Building (New York), NRHP-Nr. 73001214
 Chamber of Commerce Building (South Carolina), NRHP-Nr. 82003854